Николай Здобнов:
 Здобнов, Николай Васильевич (1888—1942) — советский библиограф, краевед Урала, Сибири и Дальнего Востока, деятель партии эсеров.
 Здобнов, Николай Дмитриевич (1926—1979) — бригадир комплексной бригады монтажников, Герой Социалистического Труда.